Zimniok ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zimniok (* 1953), deutscher Politiker (AfD)
 Klaus Zimniok (1922–1985), deutscher Verwaltungsjurist